Příjmení Reeves nosí více významných osobností:

 Alfred Reeves (1934–2009) – liberijský duchovní a politik
 Carl Nicholas Reeves (* 1956) – britský archeolog a egyptolog
 Dianne Reeves (* 1956) – americká jazzová zpěvačka
 James Reeves (1909–1978) – britský spisovatel
 Janet Reeves (* 19??) – americká novinářka a fotografka
 Jim Reeves (1923–1964) – americký zpěvák
 Keanu Reeves (* 1964) – kanadsko-americký rockový baskytarista a herec
 Martha Reeves (* 1941) – americká zpěvačka
 Perrey Reeves (* 1970) – americká herečka
 Steve Reeves (1926–2000) – americký kulturista a herec
 Tony Reeves (* 1943) – anglický baskytarista a kontrabasista